Mark Williams puede referirse a:
Mark Williams (1959-), actor
Mark Williams (1975-), jugador profesional de snooker